BBC Sessions 1964-1977 - album van The Kinks
 BBC Sessions (Led Zeppelin)
 BBC Sessions (Renaissance)
 BBC Sessions (The Who)

Zie ook 
 Live at the BBC (doorverwijspagina)
 The BBC Sessions (doorverwijspagina)